

Famiglie 
 Kotzebue – famiglia tedesca del Baltico

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Kotzebue –  comune dell'Alaska
 Kotzebue Sound – baia del Mare dei Ciukci

Persone 
 Alexander von Kotzebue – pittore tedesco
 August von Kotzebue – scrittore e drammaturgo tedesco, padre di Paul Demetrius von Kotzebue
 Ludwig Kotzebue – karateka olandese
 Otto von Kotzebue – ufficiale russo
 Paul Demetrius von Kotzebue – generale tedesco del baltico, figlio di August von Kotzebue